Змагання з боксу в чоловічій категорії до 91 кг на Європейських іграх 2019 у Мінську відбулися з 21 по 30 червня в Палаці Спорту в Уріччі.Участь взяли 26 спортсменів з 26 країн.

Результати

Посилання
 Результати боксу на Європейських іграх 2019 — 91 кг (чоловіки)

Примітки 

Чоловіки 91